Pisces (lat. „Fische“) steht für:

 ein Taxon in der zoologischen Systematik, siehe Fische
 ein Sternbild, siehe Fische (Sternbild)
 der zwölfte Abschnitt des Tierkreises, siehe Fische (Tierkreiszeichen)

Siehe auch:
 Pisces-Zwerggalaxie